Марџори де Соуса () венецуеланска је глумица и манекенка.

Филмографија

Теленовеле

Референце

Спољашње везе 

 Биографија на Телевисином порталу 
 

Рођени 1980.
Венецуеланске глумице
Манекени
Биографије живих особа